Яблочково — название населённых пунктов в России:
 
 Яблочково — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Яблочково — деревня в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Яблочково — деревня в Сердобском районе Пензенской области.